Saison 2 de Loft Story (France)
 Loft Story 2 (Québec)